Хоровые
 Королевская капелла (с 1438) — хоровая капелла при британском дворе.

Усыпальницы
 Королевская капелла — усыпальница католических королей — Изабеллы Кастильской и Фердинанда Арагонского, примыкающая к Гранадскому собору.
 Королевская капелла — усыпальница Орлеанского королевского дома, расположенная в Дрё, Франция.

См. также 
 Капелла